Le Challenge Monal 1988 est la  de cette épreuve de la Coupe du monde d'escrime.

Résultats

Liens externes 

Compétition d'escrime à Paris